Viva Las Vegas est le titre de plusieurs œuvres : 
 Viva Las Vegas (Meet Me in Las Vegas), film musical américain de Roy Rowland sorti en 1956 ;
 Viva Las Vegas, titre original de film musical américain L'Amour en quatrième vitesse de George Sidney avec Elvis Presley sorti en 1964 ;
 Viva Las Vegas, chanson de Doc Pomus et Mort Shuman interprétée par Elvis Presley dans le film L'Amour en quatrième vitesse et notamment reprise par les Dead Kennedys en 1980 et ZZ Top en 1992 ;

 Viva Las Vegas, septième épisode de la série Shasta entre 1999 et 2000 ;
 Viva Las Vegas, quinzième épisode de la saison 2 de Roswell diffusé en 2001 ;
 Viva Las Vegas (Riva Ras Regas), sixième épisode de la saison 1 de Quoi d'neuf Scooby-Doo ? diffusé en 2002 ;
 Viva Las Vegas (The Gamble), troisième épisode de la saison 1 de Newport Beach diffusé en 2003 ;
 Viva Las Vegas,  et  épisodes de la saison 6 de Will et Grace diffusé en 2004 ;
 Viva Las Vegas, roman pour adolescents de Julie Goislard publié ne 2010.

Voir aussi